Милан Рашић може да се односи на чланак:
Милан Рашић (сликар), српски сликар
Милан Рашић (одбојкаш), српски одбојкаш